Рудольф Анатольевич Сворень ( — ) — советский и российский радиоинженер,  и , кандидат педагогических наук. Популяризатор в области электроники, работал в журналах «Радио», «Наука и жизнь». Издано 13 его книг, общий тираж которых превысил 8 миллионов. Среди них — энциклопедия юного радиолюбителя «Электроника шаг за шагом». В последние годы жизни Рудольф Сворень проживал в Бостоне, США, штат Массачусетс.

Биография 
В 1950 году окончил Одесский электротехнический институт связи (ОЭИС) по специальности «Инженер-электрик радиосвязи». В 1950—1952 годах работал в городе Фрунзе (ныне Бишкек) дежурным инженером на местном средневолновом радиовещательном передатчике, затем — в лаборатории радиорелейной линии связи. В 1952—1956 годах преподавал основы электро- и радиотехники в «Центральной школе технической подготовки ДОСААФ СССР» в Подмосковье. С 1956 года работал в журнале «Радио», был одним из инициаторов подготовки статей о будущих запусках первых советских искусственных спутников земли, о наблюдении за их сигналами с описанием практических конструкций для проведения и техники этих наблюдений. Эти статьи помогли тысячам радиолюбителей услышать в своих радиоприёмниках позывные первого ИСЗ.

В 1963 году вышли в свет первые книги Р. А. Свореня — «Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина» и «Ваш радиоприемник». В 1964 году перешёл на работу в журнал «Наука и жизнь», где был специальным корреспондентом, заведующим отдела, заместителем главного редактора. В 1979 году была издана самая известная книга Р. А. Свореня «Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя», которая выдержала четыре издания, последнее — в 2001 году в виде выпуска № 1248 серии «Массовая РадиоБиблиотека». В 2012 году была напечатана последняя из серии книг об основах электротехники и электроники — «Электричество шаг за шагом». До конца своих дней Рудольф Анатольевич работал над книгой «Самое главное — понять самое главное» и серией популярных брошюр «Мир устроен очень просто», а также готовил 5-е издание своего бестселлера «Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя».

В апреле 1999 года уехал в США.

Последние годы жизни проживал в Бостоне. После ухудшения здоровья переехал в Питтсбург, где провёл оставшиеся время в кругу своей семьи.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Фрагменты книги "Самое главное - понять самое главное". Журнал «Наука и Жизнь» № 4, 2007 г.
 Рудольф Сворень — человек легенда
 Рудольф Сворень — человек легенда. Часть 2
 Запуску первого спутника Земли — 60 лет, а Рудольфу Свореню — 90 лет (восклицательный знак)
 
 Памяти старшего товарища. Журнал «Наука и Жизнь» № 7, 2018 г.

Популяризаторы науки
Авторы учебников